Az Allsvenskan 1932-33-as szezonja volt a bajnokság kilencedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag